Gesso (krijt), een krijtondergrond speciaal voor hout, doek of ander schildermateriaal
Gesso (Messina), een plaats in Italië